Kanalarbeiter bezeichnet:
 Kanalarbeiter (SPD), eine Abgeordnetengruppe der SPD-Bundestagsfraktion.
 einen Beschäftigten in der Kanalreinigung

Siehe auch: